Chelostoma — род пчёл из подсемейства Megachilinae.

Описание 
Длина 4-9 мм (один вид до 14 мм: ). Гнездятся в древесине. В Крыму обнаружено участие пчел рода Chelostoma в опылении мимикрирующих видов растений Cephalanthera rubra (Z.) Rich. и Campanula taurica Juz..

Классификация 
В составе рода выделяют следующие подрода:
 Ceraheriades (Tkalů, 1984)
 Chelostoma (Latreille, 1809)
 Eochelostoma (Griswold, 1998)
 Foveosmia (Warncke, 1991)
 Gyrodromella (Michener, 1997)
 Prochelostoma (Robertson, 1903).

Виды 
В состав рода входят следующие виды:
 Chelostoma campanularum (Kirby, 1802)
 Chelostoma confusum (Benoist, 1934)
 Chelostoma distinctum Stöckhert, 1929
 Chelostoma emarginatum Nylander, 1856
 Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758)
 Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868)
 Chelostoma fuliginosum (Panzer, 1798)
 Chelostoma grande Nylander, 1852
 Chelostoma handlirschi Schletterer, 1889
 Chelostoma incertum Perez, 1890
 Chelostoma proximum Schletterer, 1889
 Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841)
 Chelostoma styriacum Schwartz & Gusenleitner, 1999
 Chelostoma ventrale Schletterer, 1889

Примечания

Литература 
 Назаров В. В., Иванов С. П. 1990. Участие пчел рода Chelostoma Latr. (Hymenoptera, Megachilidae) в опылении мимикрирующих видов Cephalanthera rubra (Z.) Rich. и Campanula taurica Juz. в Крыму // Энтомологическое обозрение. — Т. 69, № 3. — С. 534—537.

Роды пчёл
Мегахилиды